15-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 10 по 30 июля 1906 года в Нюрнберге. Одно из крупных соревнований начала XX века.

Таблица

Литература 
 
 

Нюрнберг (шахматный турнир)
1906 год в шахматах
Июль 1906 года